Стројешти има више значења:

 Стројешти (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Стројешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Стројешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Стројешти (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији